Сан-Кирзе-дель-Вальес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальес-Оксиденталь. Занимает площадь 14,27 км². Население — 18702 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителями города считаются святой Кирико и святая Хулита.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina de fotos de Sant Quirze del Vallès
 Informació de la Generalitat de Cataluna
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны